«Золота́я молодёжь», или «Цвет молодёжи» () — фильм английского актёра и писателя Стивена Фрая вышедший в 2003 году. Картина снятая по роману Ивлина Во «Мерзкая плоть» повествует о жизни молодых и беззаботных аристократов Лондона 1930—1940-х годов.

Сюжет 
В центре событий молодой начинающий писатель Адам Саймс (Стивен Кэмпбелл Мур), который едва сводит концы с концами. Он старается улучшить своё финансовое положение, чтобы сделать предложение своей невесте Нине Блонт (Эмили Мортимер).

Адам и Нина окружены молодой и беззаботной толпой, жизнь которой посвящена оргиям, алкоголю и кокаину. Среди них эксцентричная Агата Рансибл (Фенелла Вулгар), чьи шумные гулянки в конечном счёте приводят её в психиатрическую больницу; Майлз (Майкл Шин), который вынужден бежать из страны от судебного преследования за гомосексуальность; Снит (Саймон Макбёрни), папарацци, ведущий хронику разгульной жизни и странных поступков молодёжи; и Джинджер Литтлджон (Дэвид Теннант), прежний друг Нины, который возвращается в её жизнь, что очень тревожит Адама.
Бурное веселье в фильме заканчиваются с началом Второй мировой войны.
Сюжет фильма от романа отличает душещипательный семейно-романтический хэппи-энд.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Стивен Фрай
 Сценарий: Стивен Фрай
 Оператор: Генри Брэхам
 Монтажёр: Алекс Маки
 Композитор: Энн Дадли
 Художник: Майкл Хоуеллс

Номинации

British Independent Film Awards 
 Лучшее достижение в проекте производства
 Лучшее техническое достижение — Майкл Хоуеллс
 Самая многообещающая актриса — Фенелла Вулгар
 Премия Douglas Hickox Award — Стивен Фрай

Emden International Film Festival 
 Премия Emden Film Award — Стивен Фрай

Empire Awards 
 Лучший британский фильм
 Лучшая многообещающая актриса — Фенелла Вулгар

Премия Лондонского кружка кинокритиков 
 ALFS Award: Лучшая актриса второго плана — Фенелла Вулгар

Художественные особенности 
 Bright Young People — это прозвище, данное группе юных аристократов Лондона второй половины 1920-х годов.
 Слоган фильма — «Секс. Скандалы. Знаменитости. Это вечные ценности»

Примечания 

 
Фильмы-драмы Великобритании
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 2003 года
Военные фильмы Великобритании
Экранизации произведений Ивлина Во
Фильмы Великобритании 2003 года
Фильмы на английском языке
Фильмы ЛГБТ-тематики Великобритании